Schlempp ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hans Schlempp (1907–1997), deutscher Jurist
 Walter Schlempp (1905–1979), deutscher Architekt